PMU steht als Abkürzung für:
 Paracelsus Medizinische Privatuniversität 
 Pari Mutuel Urbain, Anbieter von Pferdewetten in Frankreich
 Permanent Make-up
 Phasor Measurement Unit, Messgerät, siehe Zeitsynchronisiertes Zeigermessgerät
 Physical Mock-Up, Versuchsmodell zum Testen von Funktionsweisen
 Pommersche Medizinische Universität Stettin in Polen
 Pregnant mare urine, Urin von tragenden Pferdestuten, siehe Hormonersatztherapie
 Popular Mobilization Units, Dachorganisation irakischer Milizen, siehe al-Haschd asch-Schaʿbī

Abkürzung